Terremoto de Calama de 2010 puede referirse a dos eventos sísmicos ocurridos cerca de la ciudad de Calama, Chile:
El 4 de marzo, que alcanzó 6,8° Richter; o
El 11 de julio, que alcanzó 7° Richter.